Грлица може да се односи на:

 Грлица (птица), врста птице из породице голубова
 Грлице, род птица из породице голубова

или

 Грлица (Источно Сарајево), насеље у општини Источна Илиџа, Република Српска, БиХ
 Грлица (Урошевац), насеље у општини Урошевац, КиМ, Република Србија
 Горња Грлица, насеље у општини Качаник, КиМ, Република Србија
 Грлица (књижевни алманах), књижевни алманах који је Петар II Петровић Његош издавао на Цетињу у првој половини 19. века.